Азиатская федерация хоккея на траве (, сокр. АHF) — структура, управляющая хоккеем на траве в странах Азии. Объединяет 31 национальную федерацию. Представляет Международную федерацию хоккея на траве (ФИХ) в азиатских странах. Штаб-квартира находится в столице Малайзии Куала-Лумпуре. Президентом АHF с 2016 является султан Паханга Абдулла II (Малайзия), Янг ди-Пертуан Агонг Малайзии (с 2019 года по настоящее время).

История 
Азиатская федерация хоккея на траве основана в 1958 года в Токио (Япония) во время проведения III Азиатских Игр в программу которых впервые был включён турнир по хоккею на траве среди мужчин. Первыми странами-членами новой организации стали Индия, Малайзия, Пакистан, Южная Корея и Япония. В 1982 в Азиатских играх дебютировали и женские национальные сборные. 

В 1982 году в Карачи (Пакистан) АHF провела первый чемпионат (Кубок) Азии по хоккею на траве среди мужских команд. Первый аналогичный официальный женский турнир прошёл в 1985 году в Сеуле (Южная Корея).

С 1987 проводятся чемпионаты Азии среди мужских, а с 1992 — и среди женских молодёжных сборных команд. С 2001 разыгрываются азиатские первенства среди юношей и девушек до 18 лет.

С 2008 года проходят чемпионаты Азии по индорхоккею среди мужских, а с 2009 — и среди женских сборных.

Структура АHF 
Высший орган Азиатской федерации хоккея на траве — Конгресс, созываемый раз в два года.

Для решения задач, поставленных Конгрессом перед АHF, а также уставных требований, делегаты Конгресса избирают Совет в количестве 21 человека. Руководит его работой Президент Азиатской федерации хоккея на траве.

Для решения специальных задач, стоящих перед АHF, в её структуре созданы постоянные технические комитеты: по проведению соревнований, финансовый, дисциплинарный, тренерский, женский и другие.

Официальные соревнования 
В рамках своей деятельности Азиатская федерация хоккея на траве отвечает за проведение следующих турниров:

Хоккей на траве 
 Турниры по хоккею на траве в рамках Азиатских игр;
 Чемпионаты Азии среди национальных сборных команд — один раз в 4 года по нечётным послеолимпийским годам;
 Азиатский Трофей чемпионов по хоккею на траве — один раз в два года по нечётным годам;
 Чемпионаты Азии среди молодёжных сборных команд — один раз в 4 года по чётным олимпийским годам;
 Чемпионаты Азии среди юниорских сборных команд — один раз в два года по нечётным годам (возраст участников до 18 лет);
 Кубок азиатских чемпионов среди клубных команд — один раз в два года по чётным годам.

Индорхоккей 
 Чемпионаты Азии среди национальных сборных команд — один раз в два года по нечётным годам;
 Клубный чемпионат Азии — один раз в два года по чётным годам.

Члены АHF

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт АHF

Хоккейные организации (хоккей на траве)